Cliff Mountain ist der Name mehrerer Berge:

 Cliff Mountain (Australien), in New South Wales, Australien
 Cliff Mountain (Falklandinseln), auf West Point Island

in Kanada:
 Cliff Mountain (Alberta), in Alberta
 Cliff Mountain (British Columbia), in British Columbia
 Cliff Mountain (Nunavut), in Nunavut

in den Vereinigten Staaten:
 Cliff Mountain (Georgia), in Georgia
 Cliff Mountain (Idaho), in Idaho
 Cliff Mountain (Lewis and Clark County, Montana), auf der Grenze zwischen Lewis and Clark- und Flathead County, Montana
 Cliff Mountain (Powell County, Montana), im Powell County, Montana
 Cliff Mountain (New York), im Bundesstaat New York
 Cliff Mountain (Greene County, Virginia), im Greene County, Virginia
 Cliff Mountain (Scott County, Virginia), im Scott County, Virginia

Siehe auch:
 Cliff Peak